

Informatica 
 Calcolo – in informatica sinonimo di elaborazione da parte di un processore misurato dalla relativa velocità o potenza di calcolo (numero di istruzioni eseguite al secondo) come parametro prestazionale.
 Calcolo relazionale – linguaggio di interrogazione per basi di dati.

Matematica 
 Calcolo – Il complesso dei procedimenti matematici per giungere alla soluzione in un problema.
 Calcolo combinatorio che studia i modi per raggruppare e/o ordinare gli elementi di un insieme. 
 Calcolo approssimato quando il valore del risultato è leggermente diverso da quello reale.

Medicina
Calcolosi o litiasi: concrezione all'interno di una cavità corporea dovuta a precipitazione di sostanze diverse. I calcoli di interesse medico sono:
Calcolo biliare
Calcolo renale
Calcolo salivare
Calcolo urinario
Tonsillolito

Altro 
 Calcolo stechiometrico – in stechiometria, operazione che permette di determinare matematicamente le quantità di reagenti e prodotti coinvolti in una reazione chimica.